Le Champ kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Champ-Saint-Père, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Le Champ-près-Froges, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,